Jock – fumettista britannico 
 Jock – variante scozzese del nome proprio di persona Jack
 Jock – personaggio della serie di videogiochi Deus Ex
 Jock – termine inglese che definisce l'archetipo di ragazzo interessato allo sport e poco studioso usato in opere narrative americane